Armenia, vielfach für Armenien, steht für die Regionen:

 Armenia minor, Kleinarmenien
 Armenia maior, Großarmenien
 Armenia (Provinz), römische Provinz

Orte:
 Armenia (El Salvador), ein Municipio im Departamento Sonsonate

in Kolumbien:
 Armenia (Quindío), eine Großstadt im Departamento Quindío
 Armenia (Antioquia), Municipio im Departamento Antioquia

in den Vereinigten Staaten:
 Armenia (Ohio), im Washington County – nicht mehr existent
 Armenia (South Carolina), im Chester County
 Armenia (Town), Town(ship) im Juneau County, Wisconsin
 Armenia Acres, im Hillsborough County, Florida
 Armenia Court, im Hillsborough County, Florida
 Armenia Estates, im Hillsborough County, Florida
 Armenia Gardens, im Hillsborough County, Florida
 Armenia Heights, im Hillsborough County, Florida
 Armenia Terrace, im Hillsborough County, Florida
 Little Armenia, Stadtteil im Bezirk Hollywood, Los Angeles, Kalifornien

Weiteres:
 (780) Armenia, Asteroid des Hauptgürtels
 Jean-Claude D’Arménia, französischer Fußballspieler und -trainer
 Armenia Telephone Company
 Königreich Kleinarmenien

Siehe auch:
 Armenien (Begriffsklärung)